Турдаш () — комуна в Румунії, у повіті Хунедоара.
 Турдаш () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Адміністративний центр комуни Турдаш.
 Турдаш () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Хопирта.